House of Cards (Saga), een muziekalbum uit 2002 van de Canadese progressieve-rockband Saga
 House of Cards (Britse televisieserie), een dramaserie (politieke thriller) uit 1990 van de BBC
 House of Cards (Amerikaanse televisieserie), een door David Fincher geregisseerde televisieserie, gebaseerd op de gelijknamige BBC-serie
 House of Cards (1917), een door Alice Guy-Blaché geregisseerde film uit 1917
 House of Cards (1968), een film met George Peppard, Inger Stevens en Orson Welles
 House of Cards (1993), een film met Kathleen Turner en Tommy Lee Jones
 House of Cards (The Simpsons), een filmpje van de animatieserie The Simpsons, uitgezonden in 1987
 House of Cards (ER), een aflevering van ER